Илия Цриевич (, , , 1463, Дубровник — 15 сентября 1520, там же) — хорватский поэт и прозаик, писал на латыни и далматинском языке.

Биография 
Принадлежал к старинному и знатному рагузскому роду. Ещё ребёнком приехал в Рим вместе с дядей, посланным ко двору папы Сикста IV. В дальнейшем ощущал себя потомком великого Рима и не пользовался сербохорватским языком как скифским, предпочитал итальянский или латинский вариант своего имени. В 1483—1485 входил в круг гуманиста Помпония Лета («Римскую академию»), изучал античную драму, написал сочинения о Вергилии, о комедиях Плавта. В 1490 вернулся на родину. Участвовал в государственных делах республики, преподавал, но после смерти жены в 1512 удалился на остров Омбла, где и прожил до самой кончины.

Труды 
Автор од (среди которых — Ода Дубровнику), элегий, эпиграмм, любовных стихотворений, в которых ориентировался на Катулла. Опубликовал латинский энциклопедический Лексикон (1480). Латинская эпическая поэма о турецком нашествии на Рагузу «Сказание об Эпидавре» (Эпидавр — латинское название Цавтата, Старой Рагузы) осталась незавершенной.

Литература 
 Škunca St. Aelius Lampridius Cervinus, poeta Ragusinus (Saec. XV). Romae, 1971 (на латинском языке)

Ссылки 
 Биография

Персоналии по алфавиту
Писатели Хорватии
Поэты Хорватии
Латинские писатели
Латинские поэты
Родившиеся в 1463 году
Родившиеся в Дубровнике
Умершие в 1520 году
Умершие в Дубровнике
Похороненные в Дубровнике